

Pessoas
George Herriman

Localidades
Herriman (Utah)

Desambiguações de sobrenomes